Thomas Würtenberger ist der Name folgender Personen:

* Thomas Würtenberger (Geologe) (1836–1903), deutscher Geologe und Unternehmer
 Thomas Würtenberger (Kriminologe) (1907–1989), deutscher Strafrechtler und Kriminologe
 Thomas Würtenberger (* 1943), deutscher Staatsrechtler